Flow () может означать:
 Flow — японская рок-группа.
 flOw — компьютерная игра, симулятор подводной жизни.
 Flow — торговая марка снаряжения для сноубординга.
 The Flow — российский музыкально-развлекательный портал, посвящённый хип-хопу.
 Cover Flow — трёхмерный графический интерфейс пользователя включённый в iTunes, Finder и другие продукты компании Apple Inc.
  — бренд американской телекоммуникационной компании  для Карибского бассейна.
  (или Flow Festival) — фестиваль музыки и искусства в Хельсинки, Финляндия.